Daulet Turlychanov, född den 18 november 1963 i Kazakstan, är en kazakisk brottare som tog OS-silver i welterviktsbrottning i den grekisk-romerska klassen 1988 i Seoul och OS-brons i mellanviktsbrottning i den grekisk-romerska klassen 1992 i Barcelona.

Källor
 Sports-reference.com 

Kazakiska brottare
Sovjetiska brottare
Sovjetiska olympiska silvermedaljörer
Förenade lagets olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 1992
Olympiska silvermedaljörer 1988
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1988 från Sovjetunionen
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1992 från Förenade laget
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1996 från Kazakstan
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 1988
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 1992
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 1996
Män
Födda 1963
Levande personer